Horvátország
Kraljev Vrh falu Čabar községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Kraljev Vrh falu Jakovlje községben, Zágráb megyében
Kraljev Vrh falu Preseka községben, Zágráb megyében